Лівіу Чулей — румунський кінорежисер, архітектор, художник і актор.
 Чулей Олександр Йосипович — секретар Закарпатського обкому КПРС, почесний громадянин Мукачевого.